Юссуф Сабали (; родился 5 марта 1993 года в Ле-Шене, Франция) — сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Реал Бетис» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера 
Сабали — воспитанник клуба «Пари Сен-Жермен». Из-за высокой конкуренции он выступал за дублирующий состав. Летом 2013 года для получения игровой практики Юссуф на правах аренды перешёл в «Эвиан». 10 августа в матче против «Сошо» он дебютировал за последний в Лиге 1. За команду Сабали обыграл два сезона, после чего вернулся в «ПСЖ». Летом 2015 года он во второй раз отправился в аренду, его новым клубом стал «Нант». 13 сентября в матче против «Ренна» Юссуф дебютировал за новую команду. 17 октября в поединке против «Труа» он забил свой первый гол за «Нант».

Летом 2016 года Сабали на правах аренды присоединился к «Бордо». 13 августа в матче против «Сент-Этьена» он дебютировал за жирондинцев.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Франции Сабали стал победителем молодёжного чемпионата мира в Турции. На турнире он сыграл в матче против команды Испании.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 28 / забито голов: 0; победы: 19, ничьи: 2, поражения: 7.

Достижения 
  «Реал Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2021/22

  «Сборная Франции (до 21)»
 Победитель Молодёжного чемпионат мира: 2013

  «Сборная Сенегала»
 Серебряный призёр Кубка африканских наций: 2019

 Индивидуальные
 Кубок африканских наций 2019: Команда турнира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Бордо»

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сенегала по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Реал Бетис»